2 miejscowości w Polsce: 

 Ryszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo 
 Ryszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce